Claude Blanchard peut désigner :
 
 Claude Blanchard (), militaire français ;
 Claude Blanchard (1896-1945), journaliste ;
 Claude Blanchard (1932-2006), acteur et chanteur québécois ;
 Claude Blanchard (1945-2019), joueur français de hockey sur glace.

Notes et références